Beugré est un patronyme ou une partie du nom de :
 Bedi Beugré (1999), escrimeur ivoirien.
 Eugène Beugré Yago (1969), footballeur ivoirien.
 Nadia Beugré (1981), danseuse et chorégraphe ivoirienne.
 Robert Beugré Mambé  (1952), homme politique ivoirien.